Eric Stokes, giocatore e osservatore di football americano, n.1973
Eric Stokes, giocatore di football americano, n.1999